Фінал кубка Англії з футболу 1990 — 109-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. Учасниками фіналу були  «Манчестер Юнайтед» і «Крістал Пелес».

Основний і додатковий час фінальної гри, проведеної 12 травня 1990 року, завершилися з нічийним рахунком 3:3. Відповідно до регламенту змагання за п'ять днів було проведене перегравання, в якому перемогу з рахунком 1:0 здобув  «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матчі

Перший матч

Перегравання

Посилання 
Матч на fa-cupfinals.co.uk 

1990
Англія
Травень 1990
1990 в англійському спорті